Monty pode ser:

Monty Python
Monty Sopp
Tio Monty
Monty Python and the Holy Grail
Monty Python's Flying Circus
The Full Monty
Monty Alexander
16158 Monty
Monty Norman
13681 Monty Python
Monty Python's Personal Best
Problema de Monty Hall
Monty Python Live at the Hollywood Bowl

Desambiguação